

Соболиці — село в гміні Новоґруд-Бобжанський Зеленогурського повіту Любуського воєводства
 Соболиці — село в гміні Пшевуз Жарського повіту Любуського воєводства